Balchin ist der Familienname folgender Personen:

 Nigel Balchin (1908–1970), britischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Robert Balchin, Baron Lingfield (* 1942), britischer Erziehungswissenschaftler und Life Peer im House of Lords